Muzzanesi – abitanti di Muzzana del Turgnano
Muzzanesi – abitanti di Muzzano (Italia)
Muzzanesi – abitanti di Muzzano (Svizzera)